

Населені пункти та їхні частини

 Катажинув — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Катажинув — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Катажинув — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Катажинув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Катажинув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Катажинув — частина села Поромб у гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Катажинув — частина села Александрувка в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Катажинув — осада в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Катажинув — осада в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки